Henri De Bruyne (militair) (1868-1892), Belgisch militair
 Henri De Bruyne (atleet), Belgisch atleet